Кубок СРСР з футболу 1978 — 37-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вп'яте став клуб «Динамо» (Київ).

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Бомбардири 
 4 — Володимир Малий (СКА Одеса)
 4 — Олег Блохін («Динамо» Київ)
 4 — Леонід Буряк («Динамо» Київ)
 4 — Валерій Газзаєв («Динамо» Москва)
 4 — Віталій Старухін («Шахтар» Донецьк)

Примітки

Посилання 
 Результати на wildstat  
 Протоколи матчів на fc-dynamo.ru  
 Архів 
 RSSSF  

Кубок СРСР з футболу
СРСР
1978 в СРСР